Bourget bezeichnet:

Familiennamen:
 Professor Bourget (lebte um 1804 oder 1805), früher Luftschiffer 
 Ignace Bourget (1799–1885), kanadischer Bischof
 Louis Bourget (1856–1913), Schweizer Mediziner und Pharmakologe
 Paul Bourget (1852–1935), französischer Schriftsteller

Geographische Objekte:
 Le Bourget, Gemeinde im französischen Département Seine-Saint-Denis
 Le Bourget-du-Lac, Gemeinde im französischen Département Savoie
 Bourget-en-l'Huile, Gemeinde im französischen Département Savoie
 Villarodin-Bourget, Gemeinde im französischen Département Savoie 
 Lac du Bourget, See im französischen Département Savoie

Siehe auch:
 Flughafen Le Bourget, Flughafen bei Paris
 Bourguet